Uma porta console permite a conexão ao equipamento sem usar nenhum protocolo de rede, como TCP/IP, e usa uma “pinagem” diferente das portas (interfaces) de rede.
 
A porta console permite o acesso total ao equipamento através de uma emulador de terminal, independentemente do estado do equipamento (a menos que seja completamente inutilizado ou sem energia). Ou seja, este tipo de porta garante que o equipamento esteja acessível ainda que o equipamento apresente problemas em seu funcionamento.

Podemos encontrar portas consoles no formato RJ45, USB, RS232 e outros, mas sempre são interfaces seriais async, e para utilizar esta porta o equipamento conectado deve ser capaz de realizar comunicação assíncrona.

Porta Console em equipamentos Cisco 

Equipamentos Cisco possuem porta console no formato RJ45, e nos equipamentos mais novos, também há a opção de porta console através de interface USB.
O cabo usado para acessar a porta console é chamado rollover, e tem a pinagem na ponta B exatamente inversa a da ponta A.

Pinagem de um cabo rollover  

Terminologia informática
Barramentos de computador